Хуянь — китайская фамилия, происхождение которой, возможно, связано с народом хунну. Известные Хуянь:

 Императрица Хуянь — жена Лю Юань, основателя государства Северная Хань
  — китайский военачальник династии Северная Сун.
  — персонаж классического романа «Речные заводи».

См. также 
 Сто фамилий